Суперкупа на Франция () е ежегоден футболен мач, организиран от Професионална Футболна Лига (LFP). В него се противопоставят шампионът на Лига 1 и носителя на Купата на Франция. Мачът е еквивалент на суперкупата в повечето страни в Европа и по света. Състои се всяка година в началото на август и представлява официален старт на футболните мачове във Франция. Турнирът е създаден през 1995 г., а от 2009 г. насам се провежда и извън Франция. Настоящ носител на трофея е Пари Сен Жермен.

История 
Турнирът съществува под различни форми от 1949 г., когато тогавашният шампион на Франция, Реймс, побеждава носителя на Купата на Франция РК Париж с 4:3 на Стад Ив дю Маноа в Коломб.

Между 1955 г. и 1973 г. Френската футболна федерация организира двубой, известен като Challenge des champions. През 1985 г. той е възстановен, но само след два сезона е прекратен поради липса на популярност. През 1995 г. Френската футболна федерация решава официално да възроди състезанието под сегашното му название, а началният мач е изигран на 3 януари 1996 г. на Стад Франсис ле Бле в Брест между Пари Сен Жермен и Нант. През следващия сезон двубоят не се провежда защото Оксер триумфира с Шампионата и Купата на Франция. Подобна ситуация се случва и през 2008 г., когато Лион печели дубъл, но в крайна сметка е решено, че вторият в първенството, Бордо, ще бъде опонент на Лион за трофея. „Жирондинците“ вдигат купата след изпълнение на дузпи.

Всяка година турнирът се оспорва в началото на новия сезон и се играе на различни места като Марсилия, Монпелие, Париж, Тулуза или Сент Етиен. Между 1995 г. и 2008 г. състезанието се провежда три пъти на Стад Жерлан в Лион. Други домакини са Стад Пиер дьо Кобертин в Кан, Стад дьо ла Мейно в Страсбург и Стад Абе Дешан в Оксер.

На 12 май 2009 г. от Френската футболна лига съобщават, че за първи път в историята състезанието ще се проведе извън Франция на Олимпийския стадион в Монреал. Оттогава мачът за купата се играе в различни точки по света, като Тунис, Мароко, САЩ, Габон и Китай.

Финали

Победители по години

Бележки 

Турнири по футбол във Франция
Франция